Linux Standard Base — спільний проект кількох дистрибутивів GNU/Linux з організацією Linux Foundation;
 Молодший значущий розряд () — молодший біт байту або машинного слова;
 Молодший байт ()  — молодший байт у багатобайтовому машинному слові.